Гаррісон (ім'я)

Гаррісон — гора (3360 м) у Канадських скелястих горах, в провінції Британська Колумбія, Канада.

Гаррісон (округ)
 Гаррісон — місто, штат Айова
 Гаррісон — місто, штат Міннесота
 Гаррісон — місто, штат Північна Дакота
 Гаррісон — місто, штат Техас
 Гаррісон — селище, округ Батлер, штат Небраска
 Гаррісон — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Гаррісон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Гаррісон — переписна місцевість, округ Повелл, штат Монтана

 Гаррісон — місто, штат Арканзас
 Гаррісон — місто, штат Джорджія
 Гаррісон — місто, штат Айдахо
 Гаррісон — місто, штат Мен
 Гаррісон — місто, штат Мічиган
 Гаррісон — місто, штат Нью-Джерсі
 Гаррісон — місто, штат Нью-Йорк
 Гаррісон — місто, штат Огайо
 Гаррісон — місто в окрузі Калумет, штат Вісконсин
 Гаррісон — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Гаррісон — місто в окрузі Лінкольн, штат Вісконсин
 Гаррісон — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Гаррісон — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Гаррісон — селище, округ Сіу, штат Небраска
 Гаррісон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Гаррісон Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Гаррісон Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Гаррісон Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія
 Гаррісон — селище, штат Вісконсин
 Гаррісон — переписна місцевість в окрузі Джексон, штат Іллінойс
 Гаррісон — переписна місцевість, округ Медісон, штат Монтана
 Гаррісон — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Гаррісон — переписна місцевість, штат Теннессі
 Гаррісон Тауншип — переписна місцевість, штат Мічиган

Інше 
 4149 Гаррісон (4149 Harrison) — астероїд головного поясу, відкритий 9 березня 1984 року Брайяном Скіфом
Англійські прізвища
 Гаррісон Бержерон — оповідання Курта Воннеґута
 ГЕС Гаррісон — гідроелектростанція у штаті Північна Дакота (Сполучені Штати Америки)